Підкарпаття може мати такі значення:

 Підкарпаття — назва різних регіонів по обидва боки карпатських гір
 Українське Підкарпаття (також Прикарпаття) — частина Підкарпаття в Україні
 Польське Підкарпаття (Підкарпатське воєводство) — частина Підкарпаття в Польщі
 Підкарпатська Русь — частина Підкарпаття в першій Чехословацькій республіці (1919-1938)

Див. також 
 Підкарпатська магістраль
 Підкарпатське товариство наук
 Передкарпаття